Mess Age — российская англоязычная рок-группа. Была создана в 1991 году Павлом Кузиным, Тимуром Муртузаевым и Робертом Ленцем. Несколько позже Муртузаева сменил Артём Павленко.

Группа «Mess Age» появилась на столичной сцене в 1992 году и находилась под покровительством фирмы «Feelee Records». Однако через год коллектив прекратил своё существование.

В 1993 году состоялись съёмки «Mess Age» в студии на Шаболовке, которая и пополнила архивы Программы «А».

В 1994 году группа распалась, Павел Кузин вернулся в группу «Браво», прихватив с собой и Роберта Ленца, который заменил ушедшего из группы «Браво» Валерия Сюткина.

За свою историю существования группа сняла два клипа и записала два альбома.

Альбомы 
 1992 — Mess Age
 1993 — Collided Messages

Ссылки 
 Страничка группы «Mess Age» на Народе.ру
 О «Mess Age» на официальном форуме «Браво»
 Статья «Инъекция адреналина» (1993 г.)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году